Gameljne je danes poimenovanje za ljubljansko predmestno naselje, ki se nahaja pod Šmarno goro in Rašico ob gorenjski avtocesti (severni del Avtoceste A2). Sestoji iz treh delov, in sicer Zgornje Gameljne, Srednje Gameljne in Spodnje Gameljne. Je del četrtne skupnosti Šmarna gora v Mestni občini Ljubljana. 

Skozi naselje teče manjša reka Gameljščica, ki se med izliva v reko Savo kot njen levi pritok med Črnučami in Spodnjimi Gameljnami.

Gameljne so z Ljubljano povezane tudi z linijami mestnega potniškega prometa LPP, in sicer od ponedeljka do sobote z linijama 8 in 21, ob nedeljah in praznikih pa z linijo 1B.

Gameljne so z lokalno cesto neposredno povezane s Črnučami, Šmartnim pod Šmarno goro, Povodjem in vasjo Rašica.

Naselja_v_Sloveniji
Četrtna skupnost Šmarna gora